Сент-Уе́нн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 340 км на південний захід від Парижа, 65 км на захід від Пуатьє, 14 км на північ від Ніора.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 309 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 794,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сент-Уенн на сайті французького Національного інституту географії
 Сент-Уенн на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сент-Уенн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Де-Севр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Де-Севр